Fromanger ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Fromanger (* 1959), französischer Flötist, Dirigent und Musikpädagoge
 Gérard Fromanger (1939–2021), französischer Maler